Moosacher St.-Martins-Platz (München), een plein in München
Moosacher St.-Martins-Platz (metrostation), een station van de metro van München